Ravioli steht für:

 Ravioli, gefüllte Nudelspezialität 
 Ravioli (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1984)
 Ravioli (Film), österreichischer Film von Peter Payer (2003)

Ravioli ist der Familienname folgender Personen:
 Sandra Ravioli (* 1962), Schweizer Publizistin und Herausgeberin

Siehe auch:
 Ravaioli